A PB-233 é uma rodovia brasileira do estado da Paraíba. Com extensão de 20 km, tem seu início em Santa Luzia passando pelo município de Várzea e segue até a divisa com o estado do Rio Grande do Norte. No final ano de 2012, foi toda recapeada, com placas de sinalização e tudo que tem direito.

Ver também 
 Rodovias da Paraíba

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
 Mapa das Estradas do Estado da Paraíba em PDF (DNIT)
 Ministério dos Transportes

233